Jorge Alcocer puede hacer referencia a:
 Jorge Alcocer Varela, médico, investigador y funcionario mexicano.
 Jorge Alcocer Villanueva, economista mexicano.